Abbati ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Abbati (1857–1914), italienischer Dirigent und Komponist
 Baldo Angelo Abbati (2. Hälfte des 16. Jahrhunderts), italienischer Mediziner
 Francesco Maria Abbati (1660–1735), Bischof von Carpentras
 Giuseppe Abbati (1836–1868), italienischer Maler
 Ottavio Abbati (1897–1951), italienischer Antifaschist und Publizist
 Pietro Giovanni Abbati († nach 1733), italienischer Maler und Kupferstecher